Rawat est un patronyme porté notamment par :

 Bipin Rawat (1958-2021), général de l'armée de terre indienne ;
 Navi Rawat (1977-), actrice américaine ;
 Prem Rawat (1957-), conférencier indo-américain.